Paramecium bezeichnet:

 Pantoffeltierchen
 die ehemalige australische christliche Death-Doom-Band Paramaecium